Die Gambrinus Czech Darts Open 2022 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 13. bis zum 15. Mai 2022 nach zweijähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das sechste Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 ist. Austragungsort war dabei zum ersten Mal die Královka Arena in Prag.

Sieger des Turniers wurde der Engländer Luke Humphries, der sich im Finale gegen seinen Landsmann Rob Cross mit 8:5 durchsetzen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet, das sich unter den Teilnehmern wie folgt verteilte:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 7. April 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 8. April 2022
 Die Top 2 der tschechischen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 7. April 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 12. Mai 2022
 2 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 24. April 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 19. Februar 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 23. April 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Gerwyn Price
  Michael van Gerwen
  José de Sousa
  Peter Wright
  Joe Cullen
  Rob Cross
  Michael Smith
  Dimitri Van den Bergh
  Damon Heta
  Ryan Searle
  Luke Humphries
  Dirk van Duijvenbode
  Krzysztof Ratajski
  Daryl Gurney
  Jonny Clayton
  Brendan Dolan
  Martin Schindler

Tour Card Qualifier
  Nathan Aspinall
  Jonathan Worsley
  Rowby-John Rodriguez
  John Henderson
  Vincent van der Voort
  Geert Nentjes
  Martijn Kleermaker
  Josh Rock
  Ted Evetts
  Dave Chisnall
  Ricky Evans
  Mickey Mansell
  Florian Hempel
  Ross Smith
  José Justicia
  Jeffrey de Zwaan
  Martin Lukeman

  Adrian Lewis
  Brett Claydon
  Scott Waites
  Ritchie Edhouse
  Gabriel Clemens
  Jules van Dongen

Associate Qualifier
  Martijn Dragt
  Dennie Olde Kalter

Höchstplatzierte tschechische Spieler der Order of Merit
  Adam Gawlas
  Karel Sedláček

Host Nation Qualifier
  Ondřej Plšek
  Miloslav Navrátil
  Vítězslav Sedlák
  Filip Šebesta

Nordic & Baltic Qualifier
  Niels Heinsøe

East Europe Qualifier
  Sebastian Białecki

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022